Players Championships 2017 sind 22 Qualifikationsturniere im Dartsport. Sie sind relevant für die Players Championship Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der Players Championship Events der letzten zwölf Monate einfließen. Diese Rangliste bestimmte das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals.

Austragungsorte 
Die vierzehnte Saison der Players Championships fand in vier verschiedenen Städten statt. Davon lagen drei in England und eine in Irland.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

Players Championship 1 
Datum: 25. Februar 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 2 
Datum: 26. Februar 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 3 
Datum: 11. März 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 4 
Datum: 12. März 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 5 
Datum: 1. April 2017
Austragungsort:  Arena MK, Milton Keynes
Link:

Players Championship 6 
Datum: 2. April 2017
Austragungsort:  Arena MK, Milton Keynes
Link:

Players Championship 7 
Datum: 8. April 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 8 
Datum: 9. April 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 9 
Datum: 29. April 2017
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 10 
Datum: 30. April 2017
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 11 
Datum: 20. Mai 2017
Austragungsort:  Arena MK, Milton Keynes
Link:

Players Championship 12 
Datum: 21. Mai 2017
Austragungsort:  Arena MK, Milton Keynes
Link:

Players Championship 13 
Datum: 17. Juni 2017
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 14 
Datum: 18. Juni 2017
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 15 
Datum: 8. Juli 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 16 
Datum: 9. Juli 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 17 
Datum: 5. August 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley:
Link:

Players Championship 18 
Datum: 6. August 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 19 
Datum: 29. September 2017
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Players Championship 20 
Datum: 30. September 2017
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Players Championship 21 
Datum: 10. Oktober 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 22 
Datum: 11. Oktober 2017
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Preisgelder 
Folgendes Preisgeld wird bei jedem Players Championship Event an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Players Championship Order of Merit 
Die Top 64 der Players Championship Order of Merit qualifizierte sich für die Players Championship Finals 2017.
(Endstand: 12. Oktober 2017):

Kursiv gedruckte Spieler konnten sich aufgrund ihrer Position in der PDC Order of Merit nicht für das Turnier qualifizieren.

Einzelnachweise 

2018
PDC Pro Tour 2018